Верёвочная ле́стница — лестница, выполненная из верёвки. В верёвочной лестнице грядки всегда верёвочные, а ступени по обстоятельствам — верёвочные или деревянные. Главное удобство таких лестниц — лёгкость и компактность; неудобство — невозможность приставить к возвышению, необходимость прикреплять сверху.

Использование

В морском деле 
Верёвочные лестницы применяют на флоте, где они, в зависимости от места, устройства, назначения, получили разные названия:
 «Ванты» — верёвочные лестницы из выбленок на парусном судне, служащие для взбирания на марсы, салинги
 «Штормтрапы» — верёвочные лестницы с деревянными балясинами, служащие для спуска и подъёма на борт корабля

В быту 
Использовали хозяева домов для сообщения с кровлей; название небольшой верёвочной лестницы, употреблявшейся изредка в домашнем быту — стремянка. Было принято говорить: «выкинуть из окна стремянки», «спуститься по стремянкам».

Прочее 
Пожарные команды снабжали верёвочными лестницами.

На Западе шёлковые, складные, карманные лестницы были известны в рыцарские времена и служили в особенности для любовных похождений, как на деле, так и в романах.

Нередко преступники использовали таким средством для побега. Воры и разбойники использовали верёвочными стремянками; и чтобы перелезть через стену или влезть в окно, закидывали их при этом на кошках, — из четырёх сомовьих крючков или «жирдиц».

Литература 
 А. Плюшар. Энциклопедический лексикон, том 9. — Типография А. Плюшара; С.-П., 1837 — с. 457 (Веревочная лѣстница).

Ссылки 

 

Верёвочные лестницы
Такелаж